GP2 sezona 2007 se je začela 14. aprila 2007 na bahrajnskem dirkališču Bahrain International Circuit in končala 30. septembra 2007 na španskem dirkališču Circuit de Valencia. Naslov prvaka je osvojil Nemec Timo Glock.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 
Legenda, odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Opombe

2007
2007 v športu